L'anus est l'orifice de l'intestin chez la plupart des vertébrés, dont l'homme.

Toponymie 
 Anus est un lieu-dit de la commune de Fouronnes, dans l'Yonne (89), situé à une vingtaine de kilomètres au sud d’Auxerre.

Patronyme 
 Anus est un patronyme français rare, présent dans le quart nord-est de la France.
 François Anus (1897-1958), architecte français.

Musique 
 Anus, un album de musique d'Alaska Thunderfuck 5000 sorti en .

Divers 
 L'anus est une des langues sarmi qui est parlée dans la province de Papouasie en Indonésie.
 Anus désigne en latin les femmes romaines âgées qui ne peuvent plus avoir d'enfants. Le mot latin féminin ănŭs, anūs signifie « vieille femme ».

Notes et références